Niemcy:
 Fora – szwabska nazwa miejscowości Forheim w Bawarii

Inne:
 fora cesarskie

Zobacz też:
 forum
 Mikroregion Juiz de Fora
 Juiz de Fora
 Tupi Juiz de Fora
 Federación Obrera Regional Argentina – FORA